Мария Целина Дзельска (урождённая Домбровская, Dąbrowska, ) — польский филолог-классик, историк, переводчица, биограф Гипатии и политический деятель. Была профессором древнеримской истории в Ягеллонском университете.

Образование и карьера 
Дзельска родилась в Кракове в 1942 году. Она получила степень по истории в Ягеллонском университете и по классической филологии в Лодзинском университете, защитила докторскую диссертацию в 1972 году, прошла хабилитацию в 1984 году. В 1996 году она стала профессором Ягеллонского университета.

Перевела труд Псевдо-Дионисия Ареопагита. Является одним из самых переводимых польских историков всех времён. Её книга «Ипатия Александрийская», изданная в США Гарвардским университетом в 1995 году, была переведена на 8 языков и названа лучшей академической книгой года в категории «Философия» журнала Choice Magazine, а также лучшей исторической книгой 1995 года Американского книжного исторического клуба.

Вела ряд образовательных программ об античности на польском телевидении.

Посмертно награждена Президентом Республики Польша орденом Белого Орла за выдающиеся заслуги в популяризации культурного наследия и исторических знаний, за выдающиеся достижения в научной и исследовательской работе, за общественную деятельность. Также была награждена Крестом Свободы и Солидарности за заслуги в деятельности за независимость и суверенитет Польши и соблюдение прав человека в Польской Народной Республике.

Личная жизнь 
Дзельска вышла замуж за Мирослава Дзельского, лидера антикоммунистического движения 1980-х годов в Польше, и вместе с ним проводила кампанию против коммунизма. Их сын — Витольд Дзельский, польский дипломат, посол Польши в Канаде с 2022 года.

Признание 
Дзельска была членом Польской академии наук и Польской академии знаний. После смерти ей устроили государственные похороны, на которых президент Польши Анджей Дуда наградил её орденом Белого орла.

Избранные публикации 
 Apollonius of Tyana in Legend and History (translated into English by Piotr Pieńkowski; Rome: l’Erma di Bretschneider, 1986)
 Hypatia of Alexandria (translated into English by F. Lyra; Cambridge: Harvard Univ. Press, 1995)
 Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism (edited with Kamilla Twardowska, Jagiellonian University Press, 2013)

Примечания

Литература 
 

Женщины-антиковеды
Члены Польской академии знаний
Академики Польской академии наук
Преподаватели Ягеллонского университета
Выпускники Лодзинского университета
Выпускники Ягеллонского университета